Streichteich bezeichnet:
 einen Teich an der Wipfra nördlich von Ilmenau im Ilm-Kreis, Thüringen
 eine alte Bezeichnung für ein Fischzuchtgewässer, siehe Streichteich (Fischerei)